Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 13 серпня. Участь взяли 25 спортсменок з 20 країн.

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Competition format